Rempe ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Rempe, deutscher Transportunternehmer
 Gerhard Rempe (* 1956), deutscher Physiker und Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik
 Heinrich Rempe (1902–1990), deutscher Jurist, Präsident des Oberlandesgerichtes Hamm
 James Rempe (* 1947), US-amerikanischer Poolbillardspieler
 Klaus Rempe (* 1951), deutscher Psychologe und Fachbuchautor
Lasse Rempe (* 1978) (zwischenzeitlich Lasse Rempe-Gillen), deutscher Mathematiker
 Rainer Rempe (* 1962), deutscher Kommunalpolitiker und Landrat (Landkreis Harburg)
 Walter Rempe (1934–1993), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Rempen